Бо́ндарський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Бондарський провулок — провулок у місті Київ.
 Бондарський провулок — провулок у місті Кременчук Полтавської області.

Провулки